Торба је појам који може да се односи на:

 Торба - предмет који људи користе за пренос разних других предмета мањих димензија;
 Торба (зоологија) - дио тјела карактеристичан за женке торбара;

географија
 Торба (Варезе) - насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија;
 Торба (Падова) - насеље у Италији у округу Падова, региону Венето;
 Торба (Турска) - село у Турској, близу Бодрума;
 Торба (покрајина) - једна од покрајина државе Вануату;